Vargas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Julio César Vargas Calderón
 Héctor A. Vargas